Tarasov, , può riferirsi a:

 Aleksandr Alekseevič Tarasov (1927-1984), pentatleta sovietico.
 Anatolij Makarovič Tarasov (1921-1971), partigiano sovietico.
 Anatolij Vladimirovič Tarasov (1918-1995), allenatore di hockey su ghiaccio sovietico.
 Dmitrij Alekseevič Tarasov (n. 1987), calciatore russo.
 Maksim Vladimirovič Tarasov (n. 1970), astista russo.
 Nikolaj Ivanovič Tarasov (1902-1975), ballerino sovietico.
 Vitalij Tarasov (1925-1977), scacchista sovietico 
 Henri Troyat, pseudonimo di Lev Aslanovič Tarasov (1911-1997), scrittore e storico francese.

Pagine correlate 

 Tarasova
 Tarasovo